Giuseppe Tovini – banchiere e avvocato italiano
 Livio Tovini – giornalista e politico italiano
 Mosè Tovini – presbitero italiano